Fazekas László (1924–1982) költő
 Fazekas László (1925–1980) gazdasági vezető
 Fazekas László (1947) olimpiai bajnok labdarúgó, edző
 Fazekas László (?) fordító
 Fazekas László politikus